Пара Флавия Пеннетта / Жисела Дулко - победитель турнира.

Посев 

  Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Титул)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Полуфинал)
  Лизель Хубер /  Надежда Петрова (Полуфинал)
  Нурия Льягостера Вивес  /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Второй раунд)
  Кара Блэк /  Анастасия Родионова (Четвертьфинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Третий раунд)
  Юлия Гёргес /  Лиза Реймонд (Третий раунд)
  Чжань Юнжань /  Агнешка Радваньская (Третий раунд)

<ol start="9">
  Бетани Маттек-Сандс /  Меган Шонесси (Четвертьфинал)
  Моника Никулеску /  Янь Цзы (Второй раунд)
  Франческа Скьявоне /  Ренне Стаббз (Первый раунд)
  Виктория Азаренко /  Мария Кириленко (Финал)
  Елена Веснина /  Вера Звонарёва (Второй раунд)
  Шахар Пеер /  Пэн Шуай (Третий раунд)
  Алиса Клейбанова /  Анабель Медина Гарригес (Второй раунд)
  Тимея Бачински/  Татьяна Гарбин (Второй раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Моника Адамчак /  Изабелла Холланд (Первый раунд)
  Елена Докич /  Салли Пирс (Первый раунд)
  Даниэлла Доминикович /  Джессика Мур (Первый раунд)
  Софи Фергюсон /  Алисия Молик (Второй раунд)

<ol start="5">
 Джада Хоппер /  Моника Вейнерт ''(Первый раунд)
 Софи Летчер /  Виктория Ражичич ''(Первый раунд)
 Тамми Паттерсон /  Оливия Роговска ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые